

Biologia
Giunzione cellulare
Giunzione sinaptica

Elettronica
Vedi Fisica dei semiconduttori
Giunzione p-n
Giunzione Josephson
Vedi anche Termocoppia

Pagine correlate
Adesivi strutturali

Altri progetti